Плугата́р — оператор плуга

Топонім

Села:
 Плугатар — Дніпропетровська область, Широківський район
 Плугатар — Луганська область, Біловодський район
 Плугатар — Чернігівська область, Талалаївський район

Прізвище 
 Плугатар Юрій Володимирович (нар. 1966) — український та російський науковець, спеціаліст у галузі екології, дендрології, лісознавства та лісового господарства.